Gajówka peut désigner en Pologne :
 Gajówka, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Gajówka, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Gajówka, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Gajówka, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Gajówka, village de la voïvodie d'Opole
 Gajówka, village de la voïvodie de Podlachie
 Gajówka, village du powiat de Gliwice, dans la voïvodie de Silésie
 Gajówka, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie